La stazione di Rigola-Stadio è una fermata ferroviaria per passeggeri della ferrovia Torino-Ceres, situata nel comune di Venaria Reale, al confine con Torino, in posizione prossima al deposito dei tram del GTT di Venaria e all'Allianz Stadium, sorto sul luogo del precedente stadio delle Alpi.

Storia 
La stazione, situata a Venaria nel rione Rigola, al confine con il quartiere di Barriera di Lanzo, fu costruita in occasione del campionato mondiale di calcio 1990, in concomitanza con la realizzazione dello stadio delle Alpi nell'area di una fabbrica chimica in disuso. Entrò in servizio il 17 dicembre 1991.

La stazione è stata oggetto di riqualificazione per la finale della UEFA Europa League 2013-2014 al fine di accogliere i tifosi stranieri provenienti dall'aeroporto di Caselle e diretti allo Juventus Stadium, teatro dell'incontro.

Dal 25 agosto 2020, la Torino Ceres è stata fermata a Venaria a causa della soppressione di Torino Dora GTT e Madonna di Campagna, causata dai lavori per il riallacciamento al passante ferroviario di Torino. La stazione di Rigola-Stadio risulta quindi temporaneamente priva di traffico.

Strutture e impianti 

La stazione è composta da due binari passanti, da un fabbricato viaggiatori adibito a biglietteria e da banchine e copertura delle pensiline. È presente, al di sopra della stazione, un sovrappasso ciclo-pedonale e stradale che scavalca le rotaie.

Servizi 
La stazione dispone di:
 Biglietteria a sportello
 Biglietteria automatica
 Sala d'attesa
 Servizi igienici
 Fermata autobus
 Sovrapassaggio

Interscambi
Nei pressi della stazione ci sono le fermate di linee urbane di autobus, 11, 60, 72, 72/, 77 e tram 9, oltre a una extraurbana per la provincia.

Movimento 
La fermata è servita dal servizio ferroviario metropolitano di Torino linea A, gestita dal GTT. Nei giorni feriali è servita da due treni in direzione di stazione di Ceres e uno in direzione stazione di Torino Dora; nei giorni festivi non ferma alcun treno, mentre ha servizio potenziato (fermano tutti i treni, cadenzati ogni 30 minuti) durante gli eventi all'Allianz Stadium per manifestazioni sportive.

Sviluppi futuri
Tale stazione è interessata dal progetto della Regione Piemonte e dell'Agenzia Mobilità Metropolitana Torino per la realizzazione di un nuovo Movicentro e dal potenziamento del servizio ferroviario regionale del Piemonte.

Note

Voci correlate
Allianz Stadium (Torino)
Continassa
J-Museum
J-Village
Juventus Training Center (Torino)
Stadio delle Alpi
Stazione di Madonna di Campagna
Stazione di Torino Dora
Stazione di Torino Porta Milano
Stazione di Venaria

Altri progetti 

Venaria Reale
Rigola-Stadio